Urfahrn ist der Ortsname von

 Urfahrn (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Urfahrn (Breitbrunn am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Breitbrunn am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Urfahrn (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Urfahrn (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern